De Oostenrijkse voetbalbeker 1996/97 (Duits: ÖFB Cup 1996/97) was de 63ste editie van dit Oostenrijkse voetbalbekertoernooi. Het begon op 11 augustus 1996 met de eerste ronde en eindigde met de finale op 27 mei 1997 in het Ernst-Happel-Stadion in Wenen onder leiding van scheidsrechter Dietmar Drabek. Sturm Graz won de beker voor de tweede keer in de clubgeschiedenis door First Vienna met 2-1 te verslaan.

Schema

Zie ook
Oostenrijks voetbalkampioenschap 1996/97
Oostenrijks voetbalelftal in 1996
Oostenrijks voetbalelftal in 1997

1997
Bekervoetbal 1996/97